Марія Іванка (* 1950) — угорська шахістка, гросмейстер.

 Іванка Райнова (* 1959) — болгарська філософка, письменниця, перекладачка і феміністка.
 Іванка Трамп (* 1981) — американська бізнесвумен, фотомодель і письменниця. Донька Президента США Дональда Трампа.
 Іванка Трохар (1923—1944) — Народний Герой Югославії.
 Іванка Христова (* 1941) — болгарська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Іванка Червінська (* 1990) — українська етно-співачка.

 Іванка-при-Дунаю — село, громада округу Сенець, Братиславський край, південно-західна Словаччина.
 Іванка-при-Нітрі — село, громада округу Нітра, Нітранський край Словаччини.
 8573 Іванка — астероїд головного поясу.